500 steht für:
 die natürliche Zahl Fünfhundert
 das Jahr 500
 Avro 500, britisches Flugzeug
 Fiat 500, italienisches Automobil
 Ford Galaxie 500, US-amerikanisches Automobil, siehe Ford Galaxie
 Mitsubishi 500, japanisches Automobil 
 Puch 500 (Motorrad), österreichisches Motorrad
 Puch 500 (Kleinwagen), österreichischer Kleinwagen
 Nord 500 Cadet, französisches experimentelles VTOL-Wandelflugzeug

Siehe auch:
 500 v. Chr.